Ринкон дел Тигре има више значења:

 Ринкон дел Тигре (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ринкон дел Тигре (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику